Brendan O'Brien (1943-), archevêque de Kingston, Ontario, depuis le  ; 
 Brendan O'Brien (1960-), musicien et producteur ayant travaillé (entre autres) avec les groupes AC/DC, Audioslave, Incubus, Pearl Jam et Mastodon ; 
  (1962-), acteur américain ;
 , réalisateur américain ; 
 , journaliste irlandais.